Alois Weber peut désigner :
 Alois Weber (1903-1976), un Generalmajor allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Alois Weber (1915-2003), un Untersturmführer allemand de la Waffen SS pendant la Seconde Guerre mondiale.